Бекетово — название населённых пунктов:
 Бекетово — упразднённое село в Магдагачинском районе Амурской области.
 Бекетово — село в Ермекеевском районе Башкортостана.
 Бекетово — село в Кармаскалинском районе Башкортостана.
 Бекетово — посёлок в Вожегодском районе Вологодской области.
 Бекетово — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Бекетово — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Бекетово — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Бекетово — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Бекетово — деревня в городском округе Клин Московской области.
 Бекетово — деревня в Ступинском районе Московской области.
 Бекетово — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Бекетово — деревня в Калязинском районе Тверской области.

 Бекетово — село, включённое в состав пгт Парковое городского округа Ялта Крыма.